Илья́ Бере́зин:
 Березин, Илья Васильевич (1923—1987) — советский физикохимик, член-корреспондент АН СССР.
 Березин, Илья Николаевич (1818—1896) — российский востоковед, заслуженный профессор, тайный советник.